Kontraakcija je neprofitna društveno-kulturna organizacija, osnovana 2008., koja okuplja studente i mlade stručnjake iz područja muzeologije, povijesti umjetnosti, arhitekture, urbanizma, arheologije i sociologije i ostalih srodnih grana.
 
Djelovanje ove udruge temelji se na ideji o muzeju kao relevantnom subjektu u službi razvoja društva, a samo njezino ime potječe iz osnovne karakteristike suvremenog muzeja koji “ funkcionira kao svojevrsno ogledalo društvenog okruženja te je prema tome manje institucija, a više akcija i istodobno kontraakcija”.  Polazeći od ideje o muzeju kao načinu očuvanja baštine za budućnost te mijenjanja sredine u kojoj živimo, Kontraakcija je pokretač brojnih društveno-kulturnih inicijativa, od kojih je najznačajniji projekt Muzej Kvarta.

Bilješke

Vanjske poveznice 

http://www.kontraakcija.hr/ 

Hrvatske udruge
Kultura u Zagrebu